Glenville School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenville School (Greenwich, Connecticut), NRHP-ID 03001169
 Glenville School (Glenville, Nebraska), NRHP-ID 98001566